Disney Channel Hits: Take 1 - een cd
Disney Channel Hits: Take 2 - het vervolg op de eerste cd